Kukuruz (biljni rod)
 Zea (rod leptira), rod leptira iz porodice Debeloglavci
 Zea, Cia ili Kea (otok), u Grčkoj
 Zea (zaljev), u Grčkoj
 Zea (film)
 Zea (prezime)